

Венґжиново — село в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Венґжиново — село в гміні Плоняви-Брамура Маковського повіту Мазовецького воєводства
 Венґжиново — село в гміні Мала Весь Плоцького повіту Мазовецького воєводства